Калима:
 Калима — декларация веры в исламе.
 Калима — город в Демократической Республике Конго.
 Калима — водохранилище в Колумбии.
 Калима — доколумбова культура, существовавшая на территории Колумбии в её западных регионах.
 Калима — река в Южной Америке, приток Сан-Хуана
 Калима, Эйно (1882—1972) — финский режиссёр, руководитель Финского национального театра.

См. также 
  — испанская авиалиния.